Сергач:

 Сергач — город районного значения в России, административный центр Сергачского района Нижегородской области.
 Сергач — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Сергач.